La Atalaya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Atalaya (berg), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Cabo Quintres, udde, Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 La Atalaya (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 La Atalaya (kulle), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar